Ђорђе Николић може да се односи на неку од следећих личности:

 Ђорђе Давид, (5. новембар 1964) чије је право име Ђорђе Николић, српски музичар и глумац
 Ђорђе Николић (фудбалер), (13. април 1997) српски фудбалски голман
 Ђорђе Николић (сниматељ), (1932—2018) српски сниматељ
 Ђорђе Николић (правник), (6. 11. 1952) српски правник и вандредни професор Универзитета у Нишу
 Ђорђе Николић (књижевник), (рођен 1949) српски књижевник

Референце